Świbkowate (Juncaginaceae Rich.) – rodzina kosmopolitycznych roślin zielnych, należąca do rzędu żabieńcowców (Alismatales), obejmująca trzy lub cztery rodzaje z ok. 35–43 gatunkami. Rośliny spotykane są na obu półkulach głównie na wybrzeżach i w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego, rzadko w strefie międzyzwrotnikowej. Zasiedlają głównie siedliska mokradłowe, często zasolone. Znaczenie użytkowe mają niektóre gatunki jadalne, spożywane jako warzywo, z rodzaju świbka (liście świbki morskiej i kłącze T. procerum) oraz Cycnogeton. Z drugiej strony niektóre gatunki z rodziny (w tym świbka morska) zawierają w liściach sporo cyjanowodoru i mogą powodować zatrucia bydła i owiec. W liściach obecne bywają także druzy (kryształki szczawianu wapnia).

Morfologia 

 Pokrój Jednoroczne lub (częściej) wieloletnie geofity zielne, zasiedlające środowiska wodne lub błotne. Rośliny kłączowe, przy czym kłącze bywa cienkie lub tęgie, korzenie cienkie, u Triglochin zdarzają się bulwy korzeniowe. U niektórych gatunków występują rozłogi.
 Liście Liście odziomkowe, wynurzone, siedzące, języczkowate (u Triglochin), uszkowate. Blaszki równowąskie. W kątach pochew liściowych występują tzw. łuski śródpochowowe, czasem włosowatego kształtu. Same pochwy tworzą czasem coś w rodzaju cebuli.
 Kwiaty Rośliny jednopienne. Kwiaty niewielkie, obupłciowe lub jednopłciowe (kwiaty w górnej części kwiatostanów bywają tylko męskie), zebrane w kłosopodobne grona lub kłosy, szypułkowe, wyrastające na głąbiku. Okwiat zwykle obecny, rzadziej brak, zwykle z 6 listków, rzadziej z 4 lub składający się z jednego listka. Pręciki siedzące 1, 4 lub 6. Ziarna pyłku kuliste. W podłużnej zwykle zalążni rozwija się tylko jeden zalążek. Znamię słupka małe, nabrzmiałe.
 Owoce Orzeszki lub rozłupnie. Nasiona z dużym zarodkiem, ale pozbawione bielma.

Systematyka 
W obrębie rodziny rodzaj Tetroncium zajmuje pozycję bazalną. Cycnogeton i Triglochin są siostrzane względem siebie, a wyodrębniany dawniej gatunek Lilaea scilloides (w tym także wyodrębniany we własną rodzinę Lilaeaceae np. w systemie Hutchinsona z 1959) okazał się zagnieżdżony w obrębie rodzaju Triglochin, w którym jest siostrzany dla kompleksu T. bulbosa. Z kolei zaliczany tu dawniej monotypowy rodzaj Maundia z gatunkiem M. triglochinoides okazał się siostrzany dla kladu obejmującego rodziny Potamogetonaceae i Posidoniaceae i w efekcie został wyodrębniony w osobną rodzinę.

Rodzina od dawna uznawana jest za blisko spokrewnioną z bagnicowatymi Scheuchzeriaceae (łączy je m.in. obecność specyficznego dla nich glikozydu cyjanogennego triglochininy). Obie rodziny sytuowane były tradycyjnie w rzędzie Zosterales (np. w systemie Cronquista z 1981), przy czym wskazywano też na związki z rzędem żabieńcowców Alismatales, do którego w końcu włączono je wraz z resztą Zosterales. Ze względu na większe zróżnicowanie na poziomie rodzajów na półkuli południowej rodzina uznawana jest za pochodzącą z Gondwany.

 Pozycja rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad okrytonasienne, klad jednoliścienne (monocots), rząd żabieńcowce Alismatales.

 Wykaz rodzajów
 Cycnogeton Endlicher
 Lilaea Humb. & Bonpl. – takson monotypowy obejmujący jeden gatunek Lilaea scilloides (Poir.) Hauman (w niektórych ujęciach włączany do Triglochin)
 Tetroncium Willd. – takson monotypowy obejmujący jeden gatunek Tetroncium magellanicum Willd.
 Triglochin L. – świbka

Przypisy